Деша́н ( ) — французская фамилия. Иногда передаётся на русский язык как Деша́м.

Известные носители:

 Дешан, Антони (Antony Deschamps, 1800—1869) — французский поэт; брат Эмиля Дешана.
 Дешан, Андре — начальник штаба ВВС Канадских Вооружённых сил.
 Леже-Мари Дешан (Léger Marie Deschamps, 1716—1774) — французский философ.
 Дешан, Мари (род. 1952) — канадский судья.
 Дешан, Эмиль (Émile Deschamps, 1791—1871) — французский поэт и критик. брат Антони Дешана.
 Дешан, Эсташ (1346—1406) — французский поэт.

 Дешам, Адольф (1807—1875) — бельгийский политик, государственный деятель, писатель.
 Дешам, Беатрис (род. 1961) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член партии Союз демократов и независимых.
 Дешам, Виктор-Огюст-Изидор (1810—1883) — бельгийский кардинал, редемпторист.
 Дешам, Денис (род. 1942) — французский футболист.
 Дешам, Дидье (род. 1968) — французский футболист, тренер.

См. также 
 «Аббе-Дешам» — футбольный стадион в Осере.

Примечания